Betiscoides är ett släkte av insekter. Betiscoides ingår i familjen Lentulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Betiscoides